Збуново — название нескольких населённых пунктов:
 Збуново — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Збуново — деревня в Бежецком районе Тверской области.